Adolf Wicklein ist der Name folgender Personen:
* Adolf Wicklein (Widerstandskämpfer) (1886–1945), deutscher Widerstandskämpfer gegen den Nationalsozialismus
 Adolf Wicklein (Politiker) (1924–2005), deutscher SED-Funktionär